Большой Имыш — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Малоимышского сельсовета. На 2019 год в Большом Имыше числится 3 улицы: Береговая, Главная и Школьная. Расположена в 60 км к юго-востоку от районного центра Ужур, на реке Чернавка, правом притоке Чулыма, высота центра селения над уровнем моря — 350 м.

Деревня Имышенская (Имыжска, Большеимышенская) образована примерно в 1770 году. Самые ранние упоминания о деревне Имышенской относятся к 1776 году. В документе Тобольского архива о строительстве Бараитской Троицкой церкви содержатся сведения о 14-ти семьях мещан Новоселовского прихода, и 7-ми семьях мещан прихода церкви Караульного острога, проживающих в деревне Имышской. Семьи включали 66 душ мужского пола и 61 душу женского пола, всего 127 душ обоего пола.

В исповедной росписи Новоселовской Петро-Павловской церкви 1778 года значится 15 семей, записанных по деревне Имышенской. Жители деревни Имышенской (Большеимышенской) вначале состояли в приходе Новоселовской Петро-Павловской и Караульно-Острожской Спасской церквей. Однако, после открытия в 1781 году Бараитской Троицкой церкви, они перешли в приход этой церкви.

Следует отметить, что в то время очень часто деревни имели по 2-3 названия. Вот и деревня Имышенская называлась, как Имыжска, Большеимыжска, ныне именуется, как Большой Имыш. Жители деревни Имышенской (Большеимышенской) занимались преимущественно крестьянским трудом.

Динамика изменения количества дворов и числа жителей деревень Имышенской за период с 1776 по 1893 гг. представлена в следующей таблице:

Население

Примечания 

Населённые пункты Ужурского района